Calvos (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Calvos (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso